Bessie Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bessie Butte (Oregon)
 Bessie Butte (South Dakota)